Cieki w Polsce
 Cierniczka – struga, dopływ Ilanki
 Cierniczka – rów, dopływ Pałęcznej

Przypisy